Il doppio maschile del Japan Open Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Jonathan Stark erano i detentori del titolo, ma solo Knowles ha partecipato in coppia con Rick Leach.

Knowles e Leach hanno perso in finale 6–2, 6–3 contro Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Mark Knowles /  Rick Leach (finale)
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (semifinali)

n/a 
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (semifinali) 
 Nicklas Kulti /  Sandon Stolle (primo turno) 
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Japan Open Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996